Ханс Мариус Фог (, , Рёдовре, Дания — , Торонто, Канада) — датский и канадский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984) .

Спортивная карьера 

Его первым крупным успехом стала победа на чемпионате Европы (1960) на финском острове Сантахамина в классе «Летучий Голландец». Таким образом он вместе со своим напарником Оле Петерсеном отобрались на летние Олимпийские игры в Риме (1960), на которых стали серебряными призёрами.

В течение последующих 16 лет он имел многочисленные победы в классе «Летучий голландец»: золото на чемпионатах мира (1962 и 1973) и первенстве Европы (1976), серебро — на чемпионате Европы (1964) и бронзу на чемпионате мира (1974). Он также занимал четвёртое, шестнадцатое и седьмое места на трех следующих Олимпиадах: в Токио (1964), в Мехико (1968) и в Мюнхене (1972), соответственно.

В 1969 г. при поддержке своего давнего друга Пауля Хендерсона он переехал в канадский Торонто, сменив прежнюю карьеру садовника на парусного мастера. Здесь он основал одну из успешнейших парусных мастерских в мире под знаменами Elvstrom, Fogh и North sails. Его участие в разработке оригинального паруса Лазер и последующего Лазер радиал — только начало его хорошо заметных достижений в спорте.

В 1975 г. получил канадское гражданство, что открыло для него возможность выступления за эту страну на летних Олимпийских играх в Мельбурне (1976), на которых он стал четвёртым. С 1974 г. он начал выступать в классе Солинг, победив на чемпионате мира в Сиднее (1974). В этом классе яхтсмен выиграл три чемпионата Европы (1978, 1982, и 1983), ещё один чемпионат мира (2006), был многократным победителем и призёром первенства Северной Америки. На своих шестых Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (1984) выиграл со своим шкотовым Джоном Керром и Стивом Калдером бронзовую медаль.

В 1987 г. стал чемпионом Панамериканских игр в американском Индианаполисе.

Был введен в зал славы канадского спорта, зал славы канадского любительского спорта, зал славы Этобикока и зал славы национальных производителей морской продукции Канады.

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Зала славы 

Яхтсмены Дании
Яхтсмены Канады
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1960 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1964 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1968 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1972 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1976 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы мира по парусному спорту
Чемпионы Европы по парусному спорту